St. Francisville ist der Name mehrerer Ortschaften in den Vereinigten Staaten

 St. Francisville (Illinois), im Lawrence County
 St. Francisville (Louisiana), im West Feliciana Parish
 St. Francisville (Missouri), im Clark County